Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» — памятник подвигу защитников Брестской крепости в 1941 году. Создан в 1969-1971 гг. на территории крепости, открыт в 1971 году.

История 
ЦК КПБ в постановлении «О праздновании 20-летия освобождения Советской Беларуси» одобрил предложения о постройке памятника в Брестской крепости за счет средств, собранных народом для этих целей. В банке был открыт специальный счет. Отмечая исключительные заслуги защитников Брестской крепости перед Родиной и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда», которые впоследствии были перенесены в мемориал .

Постановлением № 295 от 23 июля 1966 года Совет Министров БССР утвердил творческую группу и поручил ей выполнить проект памятника защитникам крепости. В 1967 году Постановлением Совета Министров БССР был создан творческий коллектив для разработки проекта памятника , в состав которого вошли: скульпторы А. Кибальников (художественный руководитель), А. Бембель, В. Бабель, архитекторы В. Король, В. Волчек, В. Занкович, Ю. Казаков, О. Стахович, художник-архитектор Г. Сысоев. В разработке проекта мемориала участвовали инженеры-конструкторы М.Гордин (главный конструктор проекта), М. Матс, главный инженер-светотехник Л. Рошаль и др. .

25 строительно-монтажных организаций страны прислали на строительство мемориала своих лучших специалистов. Активное участие в строительстве мемориального комплекса приняли коллективы предприятий, организаций и учебных заведений г Бреста. 18 сентября 1971 г. прошел траурный митинг, посвященный перезахоронению останков павших защитников крепости с Гарнизонного кладбища под мемориальные плиты, здесь же были захоронены и останки, найденные в ходе строительных работ.

Совет Министров БССР передал мемориальный комплекс Министерству культуры БССР, которое приказом от 27 июля 1971 года организационно объединило его с Музеем обороны Брестской крепости-героя (действует с 1956 года). Было создано единое учреждение культуры «Мемориальный комплекс" Брестская крепость-герой», куда музей вошел в качестве основного структурного подразделения .

25 сентября 1971 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса " Брестская крепость-герой» . На торжественном митинге выступили 1—й секретарь ЦК КПБ П. М. Машеров, русский писатель С. Смирнов, один из участников героической обороны Героя Советского Союза М. И. Мясников и другие. Среди присутствующих на митинге было более 600 ветеранов—участников оборонительных боев 1941 года за крепость и город Брест. Мемориальным комплексом руководили В. Р. Куделин, П. Н. Панасюк. С 1996 года директор В. В. Губаренко  .

22 сентября 2021 года в связи с 50-летием со дня основания мемориальный комплекс «Брестская крепость—герой» награжден орденом Франциска Скорины.

Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. коллектив мемориального комплекса награжден Специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства «за значительный вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, реализацию проекта Союзного государства по реконструкции зданий и сооружений Брестской крепости»  .

Архитектура 
Скульптурно-археологический ансамбль включает уцелевшие сооружения, законсервированные руины, крепостные валы и произведения современного монументального искусства. Комплекс расположен в восточной части Цитадели при впадении Мухавца в Западный Буг. Историко-культурная ценность международного значения.

Главный проход представляет собой проем в виде пятиконечной звезды в монолитном железобетонном массиве, опирающемся на вал и стены казематов. На внешней стороне установлена доска с текстом о присвоении крепости почетного звания «герой». От главного входа аллея ведет через мост к площади Церемониалов, где происходят массовые гуляния.

Слева от моста скульптурная композиция «Жажда»  — фигура советского воина, который тянется с каской к воде. К площади Церемониалов примыкают музей и руины Белого дворца.

Композиционным центром является главный монумент «Мужество» — погрудная скульптура воина и штык-обелиск. На обратной стороне монумента расположены рельефные композиции, изображающие отдельные эпизоды обороны крепости, возле монумента трибуна и трехъярусный некрополь, где захоронены останки 850 человек, на установленных здесь мемориальных плитах — имена 224 бойцов. Рядом с руинами бывшего инженерного управления горит Вечный огонь. Перед ним отлиты из бронзы слова: «стояли насмерть, слава героям!», недалеко находится площадка «городов-героев» с капсулами наполненными землей этих городов.

Литература 

 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.
 
 Большая энциклопедия. Т. 7. — М., 2006.
 «Человечность в годы бесчеловечности: сохранение памяти о жертвах среди мирного населения в годы Второй мировой войны в советское и постсоветское время: исторический, образовательный и социально-культурный контекст» : сборник материалов международного симпозиума / Минский областной исполнительный комитет, Международное общественное объединение «Взаимопонимание», ГУ «Государственный мемориальный комплекс “Хатынь”». – Минск, 2018. – С 77-79
 Беларускі гістарычны часопіс. – 2011. – № 6. – С 34-36
 Брест. Июнь. Крепость : в 2 кн. / Ростислав Алиев, Илья Рыжов ; [гл. ред. А. М. Суворов ; фото: А. Суворов, Ю. Мулявко]. – Брест : Полиграфика ; Москва : УП Принт, 2012–2013. – 2 кн.
 Брестская крепость : свидетельства времен : объекты, памятники, реликвии / [В. В. Губаренко и др. ; фото: А. М. Суворов, Н. Н. Чеберкус, А. В. Сапожников]. – Брест : Редакция журнала СЭЗ, 2008. – 67 с.
 Брестская крепость. Война и мир / [авт. концепции и текста, гл. ред. А. Суворов ; фото: А. Суворов и др.]. – 5-е изд., перераб. и доп. – Брест : Полиграфика, 2019. – 255 с.
 Историческое наследие 1941 года в исследованиях и экспозициях музеев : материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию обороны Брест. крепости (Брест, 9–11 июня 2011г.) / М-во культуры Респ. Беларусь, ГУ «Мемор. комплекс “Брестская крепость-герой”» ; [редкол.: Г. Г. Бысюк и др.]. – Брест : Альтернатива, 2013. – 155 с., [6] л. ил.
 Наследие музейного собрания ГУ «Мемориальный комплекс “Брестская крепость-герой”» [Изоматериал] = Heritage of the museum collection of the public institution «Memorial complex “Brest hero-fortress”» : (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) / М-во культуры Респ. Беларусь, ГУ «Мемор. комплекс “Брестская крепость-герой”» ; [сост.: Л. Г. Бибик и др. ; под общ. ред. Г. Г. Бысюка ; авт. вступ. ст. М. Е. Кудряшова]. – Минск : Колорград, 2019. – 94, [1] с.

Ссылки 
Мемориал Брестская крепость на сайте Беларусь в лицах и событиях

Сноски 

Кавалеры ордена Франциска Скорины
Музеи Бреста
Появились в 1971 году
Брестская крепость
Мемориальные комплексы Белоруссии
Памятники СССР
Памятники Великой Отечественной войны в Белоруссии
Появились в 1974 году
Историко-культурные ценности Республики Беларусь